Plumulariidae är en familj av nässeldjur. Plumulariidae ingår i ordningen Leptothecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plumulariidae 185 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Plumulariidae